

Дрошкув — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Дрошкув — село в гміні Забур Зеленогурського повіту Любуського воєводства